Il singolare del torneo di tennis Istanbul Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Tomáš Zíb che ha battuto in finale Petr Luxa 4-6, 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Chris Wilkinson (quarti di finale)
 Ivo Heuberger (primo turno)
 Vladimir Volčkov (secondo turno)
 Adriano Ferreira (primo turno)

 Todd Larkham (primo turno)
 Petr Luxa (finale)
 Ota Fukárek (quarti di finale)
 Stefano Pescosolido (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Istanbul Challenger 1998